Компьенское перемирие (или Компьенское мирное соглашение) означает два соглашения о прекращении огня:
 Первое компьенское перемирие (или «Компьенское перемирие 1918 года») в Первой мировой войне
 Второе компьенское перемирие (или «Компьенское перемирие 1940 года») во время Второй мировой войны, в котором Франция признала поражение от нацистской Германии.

Существует также понятие Компьеньский Договор 1624 года